Generalissimo (grado) –  antico termine che indica un grado militare di Comando supremo

Con questo grado militare venivano identificati numerosi leader, tra i quali:
Josef Stalin
Francisco Franco
Chiang Kai-shek
Antonio López de Santa Anna
Aleksandr Vasil'evič Suvorov